Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1977 — 44-й чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 21 квітня по 8 травня 1977 року. Вдруге поспіль золоті нагороди здобула команда Чехословаччини.

Після тривалої перерви у турнірі взала участь команда Канади. Її відсутність була пов'язана з небажанням міжнародної федерації залучати до участі в чемпіонатах світу гравців Національної хокейної ліги. Врешті-решт керівники світового хокею пішли на поступки і 1977 року відбувся дебют канадських професіоналів з НХЛ. До складу входили представники шести клубів, але здебільшого — гравці середнього рівня.

У рамках чемпіонату світу пройшов 55-й чемпіонат Європи.

Група А Відень, Австрія 21 квітня — 8 травня 1977.

Група В Токіо (Японія) 10 березня — 21 березня 1977.

Група С Копенгаген, (Данія) 12 березня — 20 березня 1977.

Група А 

Склад чемпіонів: 
 воротарі — Їржі Голечек, Владімір Дзурілла, Марцел Сакач; 
 захисники — Олдржих Махач, Франтішек Поспішил, Їржі Бубла, Мілан Кайкл, Мілан Халупа, Мирослав Дворжак, Франтішек Каберле;
 нападники — Владімір Мартінець, Мілан Новий, Богуслав Еберманн, Їржі Новак, Іван Глінка, Їржі Голик, Маріан Штястний, Петер Штястний, Ярослав Поузар, Едуард Новак, Вінцент Лукач. 
 Тренери: Карел Гут, Ян Старший.

Чемпіонат Європи

Найкращі бомбардири

Найкращі гравці чемпіонату світу 
Найкращими гравцями були обрані (Директорат турніру):
 Воротар  Горан Хегюста
 Захисник  Валерій Васильєв
 Нападник  Хельмут Балдеріс

Найкращі гравці за версією журналістів:
 Воротар  Горан Хегюста
 Захисники  Франтішек Поспішил —  Валерій Васильєв
 Нападники  Хельмут Балдеріс —  Владімір Мартінець —  Володимир Петров

Чемпіонат світу Група В

Чемпіонат світу Група С

Посилання 
 Архів  
 Архів  
 Архів  
 Архів 

1977 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
Чемпіонати Європи з хокею із шайбою
Спортивні змагання у Відні
Хокей в Австрії
Квітень 1977
Травень 1977